Callum je mužské křestní jméno. Pochází ze starého latinského jména znamenající holub. Nazývalo se tak několik světců i světic. Nejslavnější z nich je irský mnich Columba (či Colum), který pocházel ze 6. století.
Další varianty jsou Colum, Colm a Colombine. Jmeniny slaví 20. května (Columba Rietská), 9. červen (svatý Kolumba) a 31. prosinec (svatá Kolumba). Za českou podobu se dá považovat Koloman.

Známí nositelé 
Kolumba z Iony, irský mnich, misionář a světec
Kolumba ze Sens, španělská mučednice
Columba z Rieti, italská jeptiška, panna

Callum Blue, britský herec
Callum Bruce, novozélandská rugbista
Callum Davidson, britský fotbalista
Callum Innes, britský malíř
Callum Macdonald, britský vydavatel
Callum MacCarthy, britský bankéř

Colm 
Colm Brogan, britský spisovatel
Colm Byrne, irský dramatik
Colm Condon, irský právník
Colm Connolly, irský hlasatel a spisovatel
Colm Hilliard, irský politik
Colm Imbert, trinidadsko-tobažský politik
Colm Mangan, irský generál
Colm Meaney, irský herec
Colm Ó Cíosóig, irský bubeník
Colm Ó hEocha, irský vědec
Colm O'Gorman, irský aktivista
Colm ó Maonlaí, irský herec
Colm Tóibín, irský spisovatel
Colm Wilkinson, úžasný irský zpěvák (Les Misérables, Jesus Christ Superstar, Fantom opery….)

Externí odkazy 
Behind the Name

Mužská jména
Mužská jména latinského původu